Sobrado – miejscowość w Brazylii, w stanie Paraíba
 Sobrado – gmina w Hiszpanii, w prowincji A Coruña
 Sobrado – gmina w Hiszpanii, w prowincji León
 Sobrado – miejscowość w Portugalii, w gminie Castelo de Paiva
 Sobrado – miejscowość w Portugalii, w gminie Valongo